Callyspongiidae är en familj av svampdjur. Callyspongiidae ingår i ordningen Haplosclerida, klassen horn- och kiselsvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Callyspongiidae 206 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Callyspongiidae